La decimoséptima entrega de este premio se celebró el 17 de diciembre y quedó en manos del brasileño Kaká (AC Milan). El segundo puesto fue para el argentino Lionel Messi (FC Barcelona) y el tercer puesto para el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Posiciones finales

Candidatos por nacionalidad

Referencias 

2007
Fútbol en 2007